Лос Кордонес има више значења:

 Лос Кордонес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кордонес, Ла Сијенега (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кордонес, Ринконес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кордонес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кордонес (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику